Masseria Castelluccio ima više značenja:
 Masseria Castelluccio, Caserta
 Masseria Castelluccio, Potenza